Kabinett Platzeck bezeichnet folgende Landesregierungen in Brandenburg unter Matthias Platzeck:
Kabinett Platzeck I: von 2002 bis 2004, SPD-CDU-Koalition
Kabinett Platzeck II: von 2004 bis 2009, SPD-CDU-Koalition
Kabinett Platzeck III: von 2009 bis 2013, SPD-Linke-Koalition